Daniel Toroitich arap Moi
Moi Dix Mois
Moi-même-Moitié
Desambiguação